Ала-Бие () — топоним в России якутского происхождения.

 Ала-Бие — река, левый приток р. Табага, координаты 61°18'	117°04’.
 Ала-Бие — река, левый приток р. Дербе, координаты 61°10'	116°52’.
 Ала-Бие — озёра, на левом берегу нижнего течения р. Лыба, координаты 61°06'	132°18’.
 Ала-Бие — озеро, в правобережье р. Лунгха, южнее оз. Мандыя, координаты 63°52'	126°53'.

Примечания